Франсиско де Фигероа  (; 1536, Алькала-де-Энарес —1620, там же) – испанский  эпохи Возрождения, прозванный el Divino («божественный»).

Последователь Ф. Петрарки.

Представитель Золотого века Испании.

Образование получил в университете родного города. Вступил в испанскую армию в Италии.

Принимал участие в войнах в Италии и Фландрии, приобрёл репутацию не только храброго воина, но и замечательного поэта, приводил в восторг товарищей своими пламенными, глубоко прочувствованными, изысканными стихами, которые из скромности сжигал.

Незадолго до смерти сжёг все свои стихи; но копии некоторых сохранились, которые впервые опубликовал дон Луис Трибальдос де Толедо (Lissab. 1625; перепечатанные в сборнике Рамона Фернандеса, (Madr. 1785 и 1804). Они состоят из сонетов, канцон, элегий и знаменитой эклоги «Тирси», поэтического псевдонима Фигероа, под которым Сервантес воспел его в «Галатее». 

Писал с одинаковым изяществом как на итальянском, так и на испанском языках. 

Фигероа был членом академий Рима, Болоньи и Сиены.

Литература 
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Энциклопедический словарь. 2009.

Ссылки 
 Figueroa, Francisco de